De zevende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 24 augustus 2012 over een afstand van 160 km van Jaca naar Alcañiz waar de streep getrokken was op het Motorland Aragón circuit. De etappe werd gewonnen door de Duitser John Degenkolb, in dienst van Argos-Shimano. Hij boekte zijn derde zege van deze editie van de Vuelta.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

07
Sport in Aragón